El nombre de Fadrique Enríquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

  Fadrique Enríquez de Castilla (1388-1430), hijo de Pedro Enríquez de Castilla y de Isabel de Castro y Ponce de León.
  Fadrique Enríquez (c. 1390-1473). Fue almirante de Castilla y era hijo del almirante Alfonso Enríquez y Juana de Mendoza. 
  Fadrique Enríquez de Ribera (1476-1539), hijo de Pedro Enríquez de Quiñones y Catalina de Ribera. 
  Fadrique Enríquez de Velasco (1485-1538), IV Almirante de Castilla, hijo de Alonso Enríquez de Quiñones.